Goworuchin oder Govorukhin ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Stanislawowitsch Goworuchin (1961–2011), russischer Regisseur
 Stanislaw Sergejewitsch Goworuchin (1936–2018), russischer Filmregisseur und Politiker

Govorukhin steht für

 (4430) Govorukhin, ein Asteroid des Hauptgürtels